Kagok (Banjaran)
 Kagok (Slawi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing